Aubert är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Andreas Aubert  (1851–1913), nork konstkritiker
 Augustin Aubert (1781–1847), fransk konstnär
 Axel Aubert, flera personer
 Axel Aubert (företagsledare) (1873–1943), norsk företagsledare
 Axel Aubert (skådespelare) (född 1973), norsk-svensk skådespelare
 Benoni d'Aubert (1768–1832), norsk militär
 Elise Aubert (1837–1909), norsk förfttare
 Emil Aubert (1811–1872), norsk jurist och ämbetsman
 Ernest-Jean Aubert (1824–1906), fransk målare och kopparstickare
 Étienne Aubert (1282–1362), fransk katolsk påve, känd som Innocentius VI
 Jacques Aubert, flera personer
 Jacques Aubert (entomolog) (1916–1995), schweizisk entomolog
 Jacques Aubert (läkare) (1500?–1587), fransk läkare
 Jacques Aubert (musiker) (1689–1753), fransk musiker
 Karl Egil Aubert (1924–19990), norsk matematiker
 Louis Aubert
 Ludvig Aubert (1838–1896), norsk jurist, professor och justitieminister
 Ludvig Cæsar Martin Aubert (1807–1887), norsk filolog
 Marcel Aubert (1884–1962), fransk konsthistoriker
 Marie Aubert  (född 1979), norsk författare och mediarådgivare
 Otto Gilbert David Aubert (1809–1838), norsk matematiker
 Sandrine Aubert (född 1982), fransk alpin skidåkare
 Vilhelm Aubert (1922–1988), norsk sociolog

Franska efternamn
Norska efternamn